Васи́лий Васи́льевич Лео́нтьев (5 августа 1905 года, Мюнхен — 5 февраля 1999 года, Нью-Йорк) — американский экономист российского происхождения, создатель теории межотраслевого анализа, лауреат премии по экономике памяти Альфреда Нобеля за 1973 год «за развитие метода „затраты — выпуск“ и за его применение к важным экономическим проблемам».

Биография 
Вырос в Петрограде в семье университетского профессора экономики Василия Васильевича Леонтьева и его жены Златы Бенционовны (впоследствии Евгении Борисовны) Бекер (1881—1979). Мать, будучи по окончании бестужевских курсов дипломированным педагогом, решила не отдавать сына в гимназию и сама занялась его образованием. Особое внимание она уделила иностранным языкам — к 15 годам Леонтьев владел основными европейскими языками. Другим предметам его обучали студенты-репетиторы. В 13 лет поступил и через два года окончил два старших класса единой трудовой школы, что давало ему право поступления в университет.

В 1921 поступил на факультет общественных наук Петроградского университета, руководство которого из-за возраста не сразу согласилось зачислить его студентом. Вероятнее всего, здесь не обошлось без вмешательства отца — профессора Петроградского университета.

Состоял в нелегальном Социалистическом блоке, созданном в Петроградском университете оппозиционно настроенными студентами. 4 ноября 1922 ночью был арестован при расклеивании листовок РСДРП вместе со студенткой-меньшевичкой и до 22 ноября находился под стражей. По этому же делу находился под арестом с 23 марта по 6 апреля 1923.

Вместе с  Микеладзе перевёл с немецкого книгу К. Шеффера «Классические системы стабилизации валюты», изданную в 1923. Написанная Леонтьевым статья с размышлениями о путях развития науки была запрещена для публикации, вследствие этого он принял решение об эмиграции:
Это была историко-аналитическая статья, страшно далекая от политики, от идеологии. И если запретили даже ее… Я понял, что здесь наукой невозможно будет заниматься.

В 1924 году завершил изучение философии и социологии в Ленинградском университете. После окончания университета несколько месяцев работал на кафедре экономической географии Ленинградского политехнического института и в Ленинградском институте народного хозяйства им. Ф. Энгельса научным сотрудником в должности помощника заведующего кабинетом.

В начале 1925 года получил разрешение выехать в Германию, в ЧК посчитали, что он и так умирает. Поводом была необходимость лечения опухоли, которую приняли за злокачественную саркому (обследование немецких врачей этот диагноз не подтвердило).

После эмиграции 
Позже Леонтьев изучал экономические науки в Берлине и за диссертацию «Круговорот экономики» получил докторскую степень. Затем в течение нескольких лет (с годичным перерывом из-за поездки в Китай) работал в  города Киль.

В 1928 году Леонтьев получил официальное приглашение приехать в Китай в качестве советника министра железных дорог. Перед ним была поставлена задача расчёта оптимального варианта системы путей сообщения и грузоперевозок Китая.

В 1931 году Василий Леонтьев уехал в Америку, где стал сотрудником Уэсли Митчелла — директора Национального бюро экономических исследований. Впоследствии прошёл тестирование и стал преподавателем Гарвардского и Нью-Йоркского университетов, создателем и руководителем американского Института экономического анализа, являлся консультантом ООН.

В 1932 году Леонтьев женился на американской гражданке и в следующем году сам получил гражданство США.

После начала Второй мировой войны работал консультантом по экономическому планированию для военно-воздушных сил США. Под его руководством была построена матрица «затраты — выпуск» для экономики Германии. Матрица служила основой для выбора целей американскими ВВС.

В 1954 году был избран президентом Эконометрического общества, в 1970 году — президентом Американской экономической ассоциации. В 1988 году был приглашён в СССР как эксперт для консультации по вопросам проведения перестройки. В том же году избран иностранным членом Академии наук СССР.
В начале 1990-х годов В. В. Леонтьев приезжал в Российскую Федерацию с предложением помощи в реформировании российской экономики. Вернувшись в Америку, он сказал: «Я туда больше не поеду. Они ничего не слушают».

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Доктор honoris causa Брюссельского (1961), Парижского (1972) и Ленинградского (1990) университетов. Офицер ордена Почётного легиона (Франция, 1968), награждён орденами Восходящего солнца (Япония, 1984) и Искусств и литературы (Франция, 1985). Лауреат премии Б. Хармса (1970) и премии по экономике памяти Альфреда Нобеля (1973) «за развитие метода „затраты — выпуск“ и его применение к важным экономическим проблемам». С 2005 года действует Сервер Василия Леонтьева.

Семья 
 Жена (с 1932 года) — Эстел (Эстелла) Маркс (Estelle Marks, 1908—2005), поэтесса, автор наиболее полной биографии семьи Леонтьевых «Геня и Василий» (Zephyr Press, Sommerville, Массачусетс, 1987).
 Дочь — Светлана Альперс (род. 1936), известный искусствовед, профессор университета в Беркли (Калифорния).
 Внук — Бенджамин Леонтьев Альперс (, род. 1965), историк, автор монографий «Understanding Dictatoriship and Defining Democracy in American Public Culture, 1930—1945» (1994) и «Dictators, Democracy, and American Public Culture» (2003).

Научная деятельность 
Леонтьев разработал анализ «затраты — выпуск», за что в 1973 получил премию по экономике памяти Альфреда Нобеля. В честь Леонтьева назван ряд экономических явлений — например, модель Леонтьева и парадокс Леонтьева.

В связи с этими открытиями Леонтьева стали называть «апостолом планирования».

Увлечения 
Парусный спорт
Я увлекаюсь парусным спортом и, когда объясняю студентам, как функционирует экономика страны, сравниваю её с яхтой в море. Чтобы дела шли хорошо, нужен ветер, — это заинтересованность. Руль — государственное регулирование.

Медаль В. В. Леонтьева 
На заседании Президиума РАЕН № 153 от 30.10.2002 г. было рассмотрено и утверждено
Положение о Медали В. В. Леонтьева «За достижения в экономике».

Среди известных лауреатов — акад. А. А. Петров (1934—2011)

См. также 
 Парадокс Леонтьева
 Модель Леонтьева
 Леонтьевский центр
 Премия Леонтьева

Список произведений 

 
 «Структура американской экономики» (The Structure of American Economy, 1941)
 «Исследования структуры американской экономики» (Studies in the Structure of the American Economy, 1953; в соавторстве)
 «Экономика „затраты — выпуск“» (Input — Output Economics, 1966)
 «Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика» (Essays in Economics: Theories, Theorizing, Facts, and Policies, 1966, 1977, 1985)
 «Будущее мировой экономики» (The Future of the World Economy, 1977; в соавторстве с Энн Картер и П. Петри)
 «Межотраслевой анализ военных расходов» (Military Spending: Facts and Figures, Worldwide Implications and Future Outlook, 1983; в соавторстве с Ф. Дюшаном)
 Избранные произведения: в 3 т. / Науч. ред., вступ. статья А. Г. Гранберга — : Экономика, 2006—2007.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Леонтьев Василий Васильевич // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII—XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте
 Сайт: Василий Леонтьев (к 100-летию со дня рождения)
 Фотографии
 Василий Леонтьев как учёный и человек
 Василий Леонтьев и его вклад в мировую экономическую науку

Экономисты XX века
Представители теории общего равновесия
Специалисты по международной экономике
Выпускники факультета общественных наук ЛГУ
Русские эмигранты первой волны в США
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Преподаватели Гарвардского университета
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Действительные члены Эконометрического общества
Почётные доктора Парижского университета
Лауреаты Нобелевской премии по экономике
Лауреаты Нобелевской премии из США
Лауреаты премии Бернарда Хармса
Леонтьевы (купцы)
Стипендиаты Гуггенхайма
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Иммигрировавшие в США из СССР
Преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета